Нёви́-Дё-Клоше́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Центр. Департамент — Шер. Входит в состав кантона Анришмон. Округ коммуны — Бурж.

Код INSEE коммуны — 18163.

Коммуна расположена приблизительно в 180 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Орлеана, в 32 км к северо-востоку от Буржа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 306 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 180 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 128 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 71,1 %, в 1999 году было 72,2 %). Из 128 активных работали 116 человек (62 мужчины и 54 женщины), безработных было 12 (9 мужчин и 3 женщины). Среди 52 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 21 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шер